

Patronymes 
Grigorenko (masculin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Igor Grigorenko (1983-), joueur de hockey sur glace russe.
 Mikhaïl Grigorenko (1994-), joueur de hockey sur glace russe.
 Piotr Grigorenko (1907-1987), officier de l'Armée rouge

Patronyme russe